Во́лос () — община (дим) в Греции. Входит в периферийную единицу Магнисия в периферии Фессалия. Население  человек по переписи 2011 года. Площадь общины — 385,614 квадратного километра. Плотность — 374,59 человека на квадратный километр. Административный центр — Волос. Димархом на местных выборах в 2014 году избран и на  переизбран .

Община Пагасес () создана в 1883 году (). Получила название от значительного древнего города Пагаса. Община переименована в Волос в 1954 году (). В 2010 году () по программе «Калликратис» к общине Волос присоединены упразднённые общины Агрия, Эсония, Иолкос, Неа-Анхиалос, Неа-Иония, Портарья и Артемида, а также сообщество Макриница.

Административное деление 

Община (дим) Волос делится на девять общинных единиц.

Примечания

Ссылки 
 

Димы Греции
Магнисия